Klaushofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Klaushofer (1920–2006), Professor für biochemische Technologie
 Roswitha Klaushofer (* 1954), österreichische Schriftstellerin